Бородинка — деревня в Полтавском районе Омской области России. Входит в состав Вольновского сельского поселения. Население  чел. (). Место компактного проживания российских немцев. .

История 
В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» Бородинка вошла в состав образованного муниципального образования «Вольновское сельское поселение».

География 
Находится на юго-западе региона, у государственной границы с Казахстаном (район Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область — примерно в 5 км.), у оз. Бородинское.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 166 человек мужчин — 85, женщин — 81	(51,2 и 48,8 % соответственно).

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения немцы	составляли 37 %, русские 31 % от общей численности населения в 288 чел..

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Полтавского района (Омская область)